Иберхерн () — коммуна в Германии, в земле Саар. 

Входит в состав района Саарлуис.  Население составляет 11 939 человек ( на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 34,31 км². Официальный код  —  10 0 44 119.

Община подразделяется на 6 сельских округов.

Ссылки
 Официальная страница

Города Саара